Решуцк () — село, входит в Кустинский сельский совет Ровненского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 272 человека. Почтовый индекс — 35322. Телефонный код — 362. Код КОАТУУ — 5624686502.

Местный совет 
35322, Ровненская обл., Ровненский р-н, с. Кустин, ул. Шевченко, 17.

Ссылки 
 Решуцк на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Ровненского района